Heinäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Heinlot, ö, Egentliga Finland, Åboland,  (45 ha)
2. Heinäluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,50),  (29 ha)
3. Heinäluoto (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (1 ha)
4. Heinäluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (0 ha)
5. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,41, long 28,10),  (0 ha)
6. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,24, long 28,37),  (0 ha)
8. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,85),  (0 ha)
9. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 28,93),  (0 ha)
10. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,45, long 28,20), 
13. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,46),  (1 ha)
14. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,41, long 27,72),  (0 ha)
15. Heinäluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 
16. Heinäluoto (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
17. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 26,45),  (1 ha)
18. Heinäluoto (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,50, long 27,37),  (1 ha)
19. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,73, long 27,03),  (0 ha)
20. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,51, long 27,60),  (0 ha)
21. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,42),  (0 ha)
22. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 28,18),  (0 ha)
23. Heinäluoto (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
24. Heinäluoto (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari,  (0 ha)
25. Heinäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 29,70),  (0 ha)
26. Heinäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 29,71),  (1 ha)
27. Heinäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,21, long 29,47),  (0 ha)
30. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 29,13),  (0 ha)
32. Heinäluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
34. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (0 ha)
35. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,54),  (1 ha)
36. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 29,39),  (0 ha)
37. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,97, long 27,03),  (0 ha)
38. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,11, long 27,40),  (1 ha)
39. Heinäluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,21, long 29,76),  (0 ha)
40. Heinäluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,03, long 27,35),  (0 ha)
41. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,14),  (0 ha)
42. Heinäluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 27,62),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar